Newbridge kan syfta på följande platser:

Irland 

 Avoca (ort i Irland), Leinster, Wicklow, 
 Droichead Nua, ort, Leinster, Kildare,

Storbritannien 

 Newbridge, Edinburgh, Skottland, 
 Newbridge, Caerphilly, ort i Wales, 
 Newbridge, Dumfries and Galloway – en ort i Dumfries and Galloway, Skottland
 Newbridge, East Sussex – en ort i East Sussex, England
 Newbridge, Hampshire – en ort i Hampshire, England
 Newbridge, Isle of Wight – en ort i Isle of Wight, England
 Newbridge, Kenwyn – en ort i Kenwyn, Cornwall, England
 Newbridge, Lancashire – en ort i Lancashire, England
 Newbridge, North Yorkshire – en ort i North Yorkshire, England
 Newbridge, Oxfordshire – en ort i Oxfordshire, England
 Newbridge, Sancreed – en ort i Sancreed, Cornwall, England
 Newbridge, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Newbridge, Somerset – en ort i Bath and North East Somerset, Somerset, England
 Newbridge, West Midlands – en ort i Wolverhampton, West Midlands, England
 Newbridge, Wrexham – en ort i Wrexham, Wales
 Newbridge on Usk – en ort i Monmouthshire, Wales
 Newbridge-on-Wye – en ort i Powys, Wales

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar